Cummins se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Baker Cummins
 Henry Alfred Cummins